
Golica je lahko:

Gora 

 Golica (1836 m), vrh v Karavankah
 Golica (nemško Koralpe) (2140 m), gorska veriga na Avstrijskem Koroškem in Štajerskem

Naselje 

 Golica, Občina Železniki

Drugo 

 Na Golici, pesem Ansambla bratov Avsenik

Glej tudi 

 Golice (razločitev)